Премия Рамона Магсайсая () — наиболее престижная региональная премия, аналог Нобелевской премии в Азии. Названа в честь президента Филиппин Рамона Магсайсая, погибшего в 1957 году в авиакатастрофе.

Присуждается ежегодно фондом премий Магсайсая, созданным в 1958 году по инициативе . Среди лауреатов индонезийские писатели Мохтар Лубис (1958), Х. Б. Яссин (1987), Прамудья Ананта Тур (1995), журналист Атмакусума Астраатмаджа (2000), президент Индонезии Абдуррахман Вахид (1993), премьер-министры Малайзии Абдул Рахман (1960), пакистанская правозащитница Асма Джахангир (2005) и Абдул Разак (1967), малайзийский публицист Абдул Самад Исмаил (1994). Размер премии составляет 30 000 долларов.

Лауреаты премии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Полный список награждённых 

Награды, появившиеся в 1958 году
Награды по алфавиту
Награды Филиппин